F♯ steht für:
 die Tonart Fis-Dur in der Musiktheorie
 die Programmiersprache F-Sharp

f♯ steht für:
 die Tonart fis-Moll in der Musiktheorie